Pied du Mont peut se référer à:

Hydronymes 
Le Lac du Pied du Mont est un plan d'eau dans la ville de Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Ruisseau du Pied du Mont, un affluent de la rivière des Mares, coulant dans Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.